
Ней:
 Ней — коммуна в Германии, земля Рейнланд-Пфальц.
 Ней, нэй, най — продольная флейта.

Фамилия 
 Ней, Александр (Александр Удино-Нежданов; род. 1939) — художник, эмигрировавший из России в США.
 Ней, Иво (род. 1931) — эстонский, ранее советский, шахматист, международный мастер (1964), шахматный литератор.
 Ней, Карл (1809—1850) — польский писатель.
 Ней, Мишель (1769—1815) — один из наиболее известных маршалов Франции времен Наполеоновских войн, герцог Эльхингенский и князь Москворецкий.
 Наполеон Жозеф Ней (1803—1857) — французский политический и военный деятель, бригадный генерал, старший сын предыдущего.
 Эдгар Наполеон Анри Ней (1812—1882) — политический деятель Второй империи, помощник Наполеона III, дивизионный генерал, четвёртый сын Мишеля Нея.
 Ней, Нора (настоящее имя Соня Нейман; 1906—2003) — польская киноактриса.
 Ней, Элли (1882—1968) — немецкая пианистка.

Двойные фамилии 
 Бюрде-Ней, Женни (1824/6—1886) — немецкая оперная певица (сопрано) и музыкальный педагог.